Plaats in Indonesië
 Kemantren (Kedungtuban), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Kemantren (Gedek), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Kemantren (Jabung), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Kemantren (Paciran), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Kemantren (Tulangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Kemantren (Sumber), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java